Николя́ Пеннето́ (; 20 февраля 1981, Марсель) — французский футболист, вратарь французского клуба «Реймс».

Биография

Бастия 
Николя Пеннето родился в Марселе, его мать была корсиканкой. В скором времени он переехал на Корсику, и жил в Порто-Веккьо. Там его заметили скауты «Бастии».

В 2000 году Николя выиграл Чемпионат Европы по футболу среди юношей до 19 лет. В сезоне 2001/02 новым главным тренером становится Робер Нузаре. При нём Пеннето становится основным вратарем команды, проведя 35 матчей во всех турнирах. После вылета «Бастии» из Лиги 1 в 2005 году, Николя проводит там ещё один сезон и переходит в «Валансьен» за 1,2 миллиона евро.

Валансьен 
Вскоре после перехода Пеннето травмируется и его место занимает Вилли Гронден. После восстановления Николя занимает место в воротах и в этом сезоне места больше не теряет.

Перед сезоном 2008/09 к «Валансьену» присоединяется Жан-Луи Лека, с которым они вместе играли в «Бастии». Лека становится дублером Пеннето. Оба вратаря соглашаются выступать за сборную Корсики.

Начало сезона 2009/10 для Николя выдалось тяжелым. В первом же матче сезона его удаляют с поля, а затем он получает серьёзную травму. В ходе обследования выяснилось, что он порвал крестообразные связки в правом колене. Его сменщиком стал Ги Н’Ди Ассембе, а сам футболист восстановился лишь в январе 2010 года. Во время своего лечения Пеннето сближается с Микаэлем Ландро, который тоже был травмирован. Через несколько лет Николя поддержал своего друга после того как Лилль терпит разгромное поражение.

В ноябре 2011 года Пеннето продлил контракт с «Валансьеном» до июня 2016 года.

Летом 2014 года стал игроком бельгийского «Шарлеруа».

Достижения 
 Победитель Чемпион Европы среди юношей до 19 лет: 2000
 Финалист Кубка Франции: 2002

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте Valenciennes FC 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Шарлеруа»